Синь:

 Синь () — город в Хорватии.
 Синь — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Синь — посёлок, Пронский район, Рязанская область, Россия.
 Синь () — государство в истории Китая.
 Синь — китайская фамилия.
 Синь Чжуй — состоятельная китайская матрона времён династии Хань.
 Синь-камень — часть языческого святилища близ Плещеева озера.
 Синь древесины — серая окраска древесной заболони синеватых или зеленоватых оттенков.